
Сеа () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Сеа, Леопольдо (1912—2004) — мексиканский философ, автор работ по истории философии в Латинской Америке.
 Сеа, Урбано (1969—2018) — мексиканский пловец.
 Сеа, Хосе Педро (1900—1970) — уругвайский футболист (атакующий полузащитник, нападающий) и тренер.
 Сеа Бермудес, Франсиско (1779—1850) — испанский государственный деятель.

Топонимы 
 Сеа — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон.
 Сеа — крупная река Пиренейского полуострова, приток реки Эсла.

Прочее 
  () — древняя единица измерения объёма сыпучих веществ, упоминаемая в Библии и в Галахе́

См. также 
 Сан-Кристобаль-де-Сеа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе.